Roberto di Hesbaye è il nome con cui sono conosciuti di alcuni importanti aristocratici franchi appartenenti alla dinastia dei Robertingi:

 Roberto I di Hesbaye
 Roberto II di Hesbaye
 Roberto III di Hesbaye